Cares est un toponyme espagnol qui peut faire référence à : 

 La rivière Cares, une rivière des Pics d'Europe dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne
 La Gorge du Cares ou La Gorge divine (La Garganta divina en castillan), la gorge étroite, escarpée et spectaculaire dans laquelle coule le Cares de Caín de Valdeón à Poncebos
 Le sentier du Cares (Ruta del Cares ou Sendero del Cares en castillan), un sentier d'entretien d'un canal, et sentier touristique de randonnée, creusé dans la roche le long de la rivière Cares